

Państwa 
 Ruś Kijowska – państwo istniejące od 862 do 1240 roku.
Ruś Halicko-Wołyńska – państwo istniejące od 1199 do 1392 roku.
Ruś Moskiewska – państwo ruskie istniejące od 1328 do 1547 roku.
Ruś Zakarpacka (Podkarpacka) – państwo istniejące od 1136 do 1478 roku.
Ruś Włodzimiersko-Suzdalska – państwo istniejące od X wieku do XIV wieku.

Krainy historyczne 
 Ruś Biała – kraina historyczna obejmująca Smoleńszczyznę i wschodnie tereny dzisiejszej Białorusi.
 Ruś Czarna – kraina historyczna, częściowo niezależne państwo istniejące od 1084 do 1441 roku.
 Ruś Czerwona – kraina historyczna obecnie na pograniczu Polski i Ukrainy.

W Polsce 
 Ruś – wieś w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Wizna
 Ruś – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Stawiguda
 Ruś – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Morąg
Ruś Szlachtowska – region czterech wsi w dolinie Ruskiego Potoku

Na Litwie 
 Ruś – miasteczko na Litwie
 Ruś – wyspa w delcie Niemna

Inne 
 Ruś – demo rosyjskiego zespołu pagan metal/folk metalowego Arkona

Zobacz też 

 księstwa ruskie 
 Księstwo Ruskie – państwo istniejące od 1658 do 1659 roku.
 Łemkowszczyzna
 Nowa Ruś
 Rusia
 Rusini
 Ruski kaganat – organizm państwowy istniejący hipotetycznie w IX wieku.
 Rusowie
 Ruś Mała – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Ostróda.
 Stara Ruś – wieś w woj. podlaskim, w pow. wysokomazowieckim, w gminie Wysokie Mazowieckie.
 województwo ruskie – województwo Korony Królestwa Polskiego.
 Wyliny-Ruś
 Rus (Hiszpania) – gmina w Hiszpanii, w prowincji Jaén, w Andaluzji.